Il termine Shame, che in lingua inglese significa vergogna, può riferirsi a:

Cinema 
 Shame – film muto del 1917 diretto da John W. Noble
 Shame – film muto del 1921 diretto da Emmett J. Flynn
 Shame – film del 1988 diretto da Steve Jodrell
 Shame – film TV del 1992 diretto da Dan Lerner
 Shame – film del 2011 diretto da Steve McQueen

Musica

Album 
 Shame – album del 1993 dei Brad
 Shame – album del 2009 dei Trash Talk

Canzoni 
 Shame – singolo degli Eurythmics, estratto dall'album Savage
 Shame – singolo delle Monrose, estratto dall'album Temptation
 Shame – singolo degli OMD, estratto dall'album The Pacific Age
 Shame – singolo dei The Motels, estratto dall'album Shock
 Shame – singolo di Robbie Williams, in duetto con Gary Barlow, estratto dall'album In and Out of Consciousness: The Greatest Hits 1990-2010
 Shame – traccia dell'album Construction Time Again dei Depeche Mode 
 Shame – traccia dell'album Adore dei The Smashing Pumpkins

Gruppi 
 Shame – gruppo musicale inglese

Letteratura 
 La vergogna (Shame) – romanzo di Salman Rushdie

Televisione 
 Shame – personaggio della serie Batman interpretato da Cliff Robertson